Jørgen Gram er navnet på flere personer:

 Jørgen Pedersen Gram (1850 – 1916) – dansk matematiker
 Jørgen Gram (folketingsmedlem) – dansk politiker